Lonely me (Jack Jersey) (1977), een single van Nederlandse zanger Jack Jersey
 Lonely me (Charlene Choi) (2009), een album van de Hongkong-Chinese zangeres Charlene Choi